Кристофер Вул (; род. 1955, Бостон, США) — современный американский художник и скульптор. Живёт и работает в Нью-Йорке.

Творчество 
Кристофер Вул известен благодаря живописи большого формата с изображениями черных букв на белых холстах. В последние годы художник создает абстрактные монохромные полотна, которые выглядят как пересекающиеся слои наносимых и стираемых линий. Вул работает в разных техниках, включая разбрызгивание краски и шелкографию.

Вул начал свою художественную карьеру в 1980-х с использования трафаретов и валиков с узорами, в 1990-х он вернулся к более традиционным способам создания полотен при помощи кисти. С тех пор он экспериментирует с различными способами сочетания сделанного вручную и механически, смешивая уникальное и репродуцируемое.

4 мая 2017 года, на проходящей выставке в Оперной галерее Аспена (штат Колорадо, США), неизвестный мужчина с измененной внешностью, уничтожил картину "Без названия 2004", стоимостью около 3 миллионов долларов.

Персональные выставки

Публичные коллекции

Примечания

Ссылки 
 Сайт художника
 Работы и информация о художнике на artnet
 Работы и информация о художнике на сайте галереи Luhrin Gaugustine
 Работы, биография и информация о выставках на сайте Gagosian Gallery
 artfacts.net
 Работы, биография и информация о выставках на сайте Simon Lee Gallery

Современные художники США
Википедия:Персоналии, не категоризованные по месту рождения